

Patronymie 
Patrix est un nom de famille porté par :
 Abbi Patrix, conteur français des XXe et XXIe siècles ;
 Blaise Patrix (1953-), artiste peintre de double nationalité française et burkinabè, fils de Michel Patrix cité ci-dessous ;
 Georges Patrix (1920-1992), acteur et designer industriel français ;
 Michel Patrix (1917-1973), artiste peintre français, père de Blaise Patrix cité ci-dessus.